Santa Olalla (Toledo), municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa
 Santa Olalla (Espinosa de los Monteros), entitat local adscrita al municipi d'Espinosa de los Monteros (Burgos, Castella i Lleó)
 Santa Olalla de Bureba, municipi de la comarca de La Bureba (Burgos, Castella i Lleó)
 Santa Olalla del Cala, poble a la comarca de Sierra de Huelva de la província de Huelva (Andalusia)
 Alfonso Martín de Santa Olalla y Esquerdo, polític valencià, militant del Partit Republicà Radical a Alacant
 Julio Martínez Santa-Olalla (Burgos, 1905 - Madrid, 1972), arqueòleg espanyol